Андреа Хлавачкова () е чешка тенисистка, родена на 10 август 1986 г. Най-високата ѝ позиция в ранглистата за жени на WTA е 87 място, постигнато на 31 януари 2011 г. На двойки през май 2012 г. достига 7 място в ранглистата, като е печелила 10 титли в кариерата си. В партньорство с Луцие Храдецка печели турнира на двойки и на Ролан Гарос 2011.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на двойки (10)

Загубени финали на двойки (2)

Външни препратки 
  Профил в WTA

Чешки тенисистки
Родени в Пилзен